Kappersmurf is een smurf die kapper van beroep is. Hij praat met een Italiaans accent en komt zowel in de tekenfilmserie als de stripserie voor. Hij komt in twee afleveringen van seizoen 4 voor: Zo wijs als een baard en De lokken van Smurfin. In de strips moet hij enkel Grote Smurfs baard een stukje korter knippen.

Noten 
 Dit artikel of een eerdere versie ervan is (gedeeltelijk) overgenomen uit het artikel Kappersmurf op smurfen.fandom.com. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen 3.0. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar voor een lijst met auteurs.

Smurf